La saison 2008-2009 du SCO Angers voit le club évoluer en championnat de France de football de Ligue 2.

Transferts

Été

Événements importants de la saison

Intersaison (été 2008) 
 23 juin : reprise de l'entrainement du groupe professionnel (absences de Bruno Ecuele Manga, Fabrice Do Marcolino et Theddy Ongoly, tous trois retenus en sélection nationale)

Passage(s) devant la DNCG 
 Le 4 juin, le SCO passe devant la DNCG pour la vérification de son résultat financier.
 Le 10 juin, la DNCG met le cas du SCO en délibéré.
 Le 26 juin, le SCO est relégué provisoirement en National à cause d'erreurs dans le dossier administratif présenté à la DNCG le . Le club décide de faire appel et repassera la commission le .
 Le 11 juillet, le SCO est maintenu en Ligue 2 à la suite du repassage à la commission de la DNCG. Le jour même est annoncé la prolongation de Fahid Ben Khalfallah jusqu'en 2012.

Création de "l'axe" Angers - Bordeaux 
Pendant cette intersaison, le SCO fait signer Bruno Ecuele Manga et se fait prêter Floyd Ayité et Ted Lavie : trois jeunes joueurs bordelais. Le SCO et Bordeaux démarrent donc une entente cordiale due à la bonne entente entre Olivier Pickeu et Laurent Blanc. Jean-Louis Garcia a également entrainé un temps la réserve bordelaise (avec notamment Olivier Auriac) ce qui contribue à l'entente entre les deux clubs. De plus le gardien de Bordeaux Ulrich Ramé est très attaché au SCO où il a joué plusieurs années.

Effectif du SCO de la saison 2008-2009

Rencontres

Ligue 2

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Matchs amicaux

Affluences en compétition officielle 
fin de saison
Affluences à domicile en championnat :
 Moyenne : 7 399 (taux de remplissage: 50.0%)
 Maximale : 14 015 contre Racing Club de Lens
 Minimale : 4 640 contre Espérance Sportive Troyes Aube Champagne

Bilan par joueur 
au

Buteurs en championnat 

 Paul Alo'o Efoulou : 12 buts

 Charles Diers, Olivier Auriac : 6 buts

 Vinícius Cunha Reche : 4 buts

 Philippe Brunel, Fabrice Do Marcolino, Jean-François Rivière, Floyd Ayité : 3 buts

 Bruno Ecuele Manga : 2 buts

 Serge Deblé, Malik Couturier, Ted Lavie : 1 but

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de France de football L2 2008-2009 
 Coupe de France de football 2008-2009
 Coupe de la Ligue de football 2008-2009

Angers
Angers
Saison du SCO Angers